Вокали́з (от  от  — звучный, гласный — от  — голос) — вокальная миниатюра для голоса. Вокализ — пение, в котором не используются слова; это бессловесное почти всегда минорное музыкальное произведение или часть произведения (песни, романса, арии), в которой пропеваются гласные звуки, слоги или сольфеджио. Вокализ в основном используется как средство развития голоса: в отношении его количественных и качественных характеристик, его вокально-исполнительской техники (вокализ является для певца упражнением подобно тому как этюд является для инструменталиста).

История 
Вокализ появился в середине XVIII века, предназначался он для женского голоса. Первыми произведениями, исполняющимися голосом без слов, стали упражнения композиторов Люлли и Рамо. С XVIII века вокальные упражнения, написанные в жанре вокализа, широко применяются в учебных целях.

В XIX веке вокализ становится весьма популярным, из-за большого числа написанных к тому времени вокализов, а также из-за типичных особенностей этого жанра: лиричность, минорность, певучесть, лёгкость запоминания гласных звуков и слогов. Большой известностью пользовались вокализы Джузеппе Конконе, Франца Абта, Луиджи Лаблаша.

Во второй половине XX века в СССР вокализы стали популярны в советском кино. Самые известные принадлежат Андрею Петрову в фильмах «Служебный роман» и «Осенний марафон». В это же время были опубликованы и нашли широкое применение в вокальной педагогике вокализы И. Н. Вилинской (1920—1986), дочери известного композитора Н. Н. Вилинского.

Вокализ имеет множество различных форм композиторских воплощений: сюиты-вокализы, сонаты-вокализы, песни-вокализы, концертные вокализы… Вокализ в современном понимании не только вокальное произведение — он исполняется на различных музыкальных инструментах, поскольку вокализ предоставляет исполнителям исключительную возможность продемонстрировать красоту звучания своего инструмента и мастерство кантилены на нём.

Композиторы педагогических вокализов 
Джузеппе Конконе, Франц Абт, Луиджи Лаблаш, Джузеппе Априле, Генрих Панофка, Джироламо Крешентини, Михаил Глинка, Александр Варламов, Ирина Вилинская…

Известные произведения 
 «Вокализ» Рахманинова,
 «Хабанера» М. Равеля,
 «Бразильская бахиана № 5» Вилла-Лобоса
 «Концерт для голоса с оркестром» Р. Глиэра.
 «Я очень рад, ведь я наконец возвращаюсь домой» А. И. Островского
 «Стачка шахтёров в Кузбассе» Коммунизма

См. также 

 Этюд
 Скэт
 Мелизм
 А капелла
 Песни без слов
 Музыка без слов

Литература 
 Музыкальный словарь в рассказах / Михеева Л. — М.: 1986 г. 176 с.
 http://www.notarhiv.ru/vokalizi/drugie/spisok.html
 http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/76b97b01-0fee-c1e1-d829-22279b701d8a/Rachmaninoff_Vokaliz.htm
 Spem in alium — Tallis Scholars / 10th June 2006

Пение